Gewitter im Mai ist die Bezeichnung für:
 Gewitter im Mai (1938), deutscher Film von Hans Deppe
 Gewitter im Mai (1987), österreichisch-deutscher Film von Xaver Schwarzenberger
 Gewitter im Mai (Roman), Novelle von Ludwig Ganghofer, erschienen 1904